Сарники Горішні, нині Сарники
 Сарники Долішні, нині Поділля (Галицький район)
 Сарники Середні, нині Діброва (Рогатинський район)